Dasyponyssidae  — семейство клещей из отряда Mesostigmata. Паразитируют на броненосцах.

Систематика 
2 рода и 2 вида.

 Род Dasyponyssus Fonseca, 1940
 Dasyponyssus neivai Fonseca, 1940
 Род Xenarthronyssus Radovsky & Yunker, 1971
 Xenarthronyssus furmani Radovsky & Yunker, 1971

Примечания 

Dermanyssoidea
Семейства паукообразных